Созонов, Иван Андреевич (род. 1989) — российский бадминтонист.
 Созонов, Егор Сергеевич (1879—1910) — эсер, убийца министра внутренних дел В. К. Плеве.

 Созонова (Ярмоцкая, Кудинова), Надежда Владимировна (род. 1991) — российская регбистка. Топонимы 

 Созонова — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Созонова — деревня в Исетском районе Тюменской области.